

Patronymie 

 Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004), psychologue américaine ;
 Ferdi Kübler (1919-2016), cycliste suisse ;
 Isaac Kübler, orfèvre strasbourgeois du  ;
 Jason Kubler (1993-), joueur de tennis australien ;
 Klaus Kübler (1936-2007), juriste et homme politique allemand ;
  (1959-), athlète allemand, spécialiste du triple saut ;
 Ludwig Kübler (1889-1947), General der Gebirgstruppe allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Thierry Kübler (1961-), journaliste et réalisateur français ;
 Ursula Vian-Kübler (1928-2010), actrice de cinéma, femme de Boris Vian.

Kubler